Kuter ist der Familienname folgender Personen:

 Kay E. Kuter (1925–2003), US-amerikanischer Schauspieler
 Laurence S. Kuter (1905–1979), US-amerikanischer Air-Force-General
 Leo K. Kuter (1897–1970), US-amerikanischer Filmarchitekt